Bundestagswahlkreis 265 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ludwigsburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Waiblingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rostock (1990 bis 1998)